

Anthroponyme 

 Morel est un prénom masculin.
 Morel est un nom de famille.
 Morel est un auteur dramatique du  dont le prénom reste inconnu.

Toponyme 

 Morne Morel, un sommet de l'archipel des Saintes, en Guadeloupe
 Les Avanchers-Valmorel, une commune française située dans le département de la Savoie et la région Rhône-Alpes.
 Valmorel la Belle, une station de ski se trouvant dans le département de la Savoie (Tarentaise), dans les Alpes françaises.
 Au Québec, 60 voies de circulation, lacs, cours d'eau et autres entités géographiques portent le nom de Morel.

Hydronyme 

 le Morel, ou torrent le Morel, affluent gauche de l'Isère et sous-affluent du Rhône.

Patronyme

Voir aussi 
 , page d'homonymie

Notes et références 

Homonymie de patronyme